Obschernikat ist der Familienname von

 Alfred Obschernikat (1926–2005), deutscher Wasserballspieler
 Werner Obschernikat (* 1955), deutscher Wasserballspieler